Ogden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ogden Township (Illinois)
 Ogden Township (Kansas)
 Ogden Township (Michigan)